Olaszország
Rivarolo Canavese, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
Rivarolo Mantovano, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Rivarolo del Re ed Uniti, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében